Hydrocotyle varians är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Baptist Emanuel Pohl. Hydrocotyle varians ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
varians